Louis Bacon peut désigner :
 Louis Bacon  (1904-1967), chanteur et trompettiste de jazz américain ;
 , fondateur et gérant du hedge fund .